Eisen:
 Charles(-Dominique-Joseph) Eisen
 Stanley Harvey Eisen
 Tripp Rex Eisen

 Rudzianki (niem.: Eisenberge, Saalberg-Eisen Berge)
 Żeleźniak (niem.: Eisen-Koppe)